Die 2. HNL 1998/99 war die achte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden besten Teams stiegen in die 1. HNL 1999/2000 auf. Die letzten sechs Vereine stiegen in die 3. HNL ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Croatia 1998/99 (engl.), www.rsssf.com

1998
Fußballsaison 1998/99